OGD est un sigle, qui signifie :
 Observatoire géopolitique des drogues ;
 Œso-Gastro-Duodénoscopie ;
 Ortec Générale de Dépollution ;
 Oil and Gas Distribution.
 Open Government Data